Facultad de Jurisprudencia puede referirse a:

 La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil.
 La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de El Salvador.